Вале-де-Фигейра (порт. Vale de Figueira) — топоним.

 Вале-де-Фигейра (Сан-Жуан-да-Пешкейра) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Вале-де-Фигейра (Сантарен) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Вале-де-Фигейра (Табуасу) — фрегезия в Португалии, входит в округ Визеу.

См. также 
 Форуш-де-Вале-де-Фигейра